Трохановский — фамилия; имеет женскую форму Трохановская.
 Трохановский, Мефодий Андреевич (1885—1948) — лемковский учитель и общественный деятель.
 Трохановский, Пётр (более известен под псевдонимом Пётр Мурянка; род. 1947) — лемковский поэт, писатель, общественный и церковный деятель, журналист.